En Pologne, Łężek peut désigner :
 Łężek, un hameau de Basse-Silésie ;
 Łężek, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Łężek, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.